Bob Bakels (1926 - 2004) - Nederlands jurist
Floris Bakels (1915-2000) - Nederlands verzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog.
Floris Bakels (1949) - Nederlands jurist en oud-vicepresident van de Hoge Raad
Reinier Sybrand Bakels (1873-1956) - Nederlands jurist en schilder